

Wydarzenia 

 Fokaja założyła nad Hellespontem kolonię Lampsakos
 pierwsza wzmianka o Kartaginie, kiedy miasto założyło swoją kolonię na Ibizie

VII wiek p.n.e.